Overflow е не-комерсиална игра на дъска за Android, създадена в София, България. Проектът се администрира от Юрий Станчев.

Основна цел на проекта 
Идеята на играта е заимствана от датчанина Тим Лаурсен, който прави първоначалната ѝ разработка през 2000 година за операционната система Linux.

Проектът по създаване на версия на играта Overflow с отворен код за мобилната платформа Android стартира март 2012 година. Кодът на играта е публикуван в Source Forge.

Най-интересната част от играта са няколкото типа изкуствен интелект за различните нива на сложност.

Използвани технологии 
Играта е написана на езика Java. Като за развойни средства се използват ADT и Android SDK.

Функции на играта 
Overflow представлява логическа игра на дъска за двама играча, която има следните основни функции:

 игра за двама
 игра срещу компютър – изкуствен интелект с три степени на сложност: лесна, нормална и трудна игра
 правила на играта
 настройки за звук и вибрация по време на играта
 отчитане на постигнат резултат чрез използване на SQLite база от данни

Използвано е графично и звуково оформление.

Начин на игра 
Играта представлява дъска, разделена в 8x8 клетки. Всяка клетка може да съдържа пул с размер едно, две или три. Първоначално всеки играч поставя три пула с размер две. Играчите се редуват, избирайки един от техните пулове, който ще се уголеми с една единица в размер. Ако играчът избере пул с размер три, той ще „прелее“, което означава че ще се раздели на 4 пула разпределени в съседните клетки (ляво, дясно, горе, долу). Ако съседна клетка е също с пул с размер три, то и тя „прелива“. Това може да доведе до верижни реакции. Клетките на опонента могат да бъдат завзети само чрез преливането на вашите пулове в тях. Ако един от вашите пулове се пренесе в клетка, заета от опонента, то тя сменя цвета си и увеличава размера си с едно. По този начин може да завземете цяла поредица от клетки на опонента ви. Пулове, които преливат извън дъската, се губят. Целта на играта не е да разполагате с повече завзети клетки, а да се завземат всички клетки от един от играчите.

Вижте също 
 Overflow Game for Linux
 Open Source Android Applications

Външни препратки 
 Overflow Android – Изпълнима версия на играта в Google Play
 Overflow Android Source Code – отворен код на играта.

Игри на дъска